Александр Проскуряков:
 Проскуряков, Александр Александрович (род. 1984) — российский кикбоксер.
 Проскуряков, Александр Дмитриевич (?— после 1862) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (полковник; № 7760; 26 ноября 1847).